Максим Курочкин:
 Курочкин, Максим Александрович (род. 1970) — украинский драматург, сценарист и актёр.
 Курочкин, Максим Борисович (1969—2007) — российский и украинский бизнесмен, политический деятель, криминальный авторитет.